El nombre Antonio Maldonado puede hacer referencia a:

 Antonio Maldonado, pintor e ilustrador de Puerto Rico.
 Antonio Maldonado, político de España.